Caldecott bezeichnet:

Personen:

 Andy Caldecott (1964–2006), australischer Rennfahrer
 Moyra Caldecott (1927–2015), britische Schriftstellerin südafrikanischer Herkunft
 Randolph Caldecott (1846–1886), britischer Illustrator

Orte:

 Caldecott (Northamptonshire), England
 Caldecott (Rutland), England
 Caldecott, ein Distrikt von Abingdon (Oxfordshire) in England

Sonstiges:
 Caldecott Medal, US-amerikanischer Kinderbuchpreis

Siehe auch: Caldecote, Caldicott, Caldicot, Caldecotte